Рикельми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рикельми, Агостино (1850—1923) — итальянский кардинал.
 Рикельми, Лоренцо (род. 1990) — итальянский актёр.

См. также 
 Рикельме